Jméno a příjmení Jiří Šindler má více nositelů:

 Jiří Šindler (1922–2015) – výtvarník, grafik, malíř, ilustrátor, kaligraf, středoškolský a vysokoškolský učitel
 Jiří Šindler (1938–2022) – malíř, grafik a ilustrátor